Carlo Morelli – baritono cileno
 Carlo Morelli – giocatore di baseball italiano
 Carlo Morelli – ingegnere e militare svizzero-italiano
 Carlo Morelli – politico e medico italiano